Palais des sports 77 est le troisième album live d'Eddy Mitchell enregistré au Palais des sports de Paris et sorti en 1977. À l'origine cet album s'appelait simplement Live.

Liste des titres 

Album d'Eddy Mitchell
Album musical sorti en 1977
Album de rock français
Album en concert au Palais des sports de Paris
Album publié par Polydor